Ihorst steht für:

Geographie:
 Ihorst (Holdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Holdorf im niedersächsischen Landkreis Vechta
 Ihorst (Westerstede), ein Ortsteil von Westerstede im niedersächsischen Landkreis Ammerland

Personen:
 Luc Ihorst (* 2000), deutscher Fußballspieler